Аналіз — процес уявного або справжнього розчленування складного об'єкта на частини для кращого розуміння
 Економічний аналіз
 Математичний аналіз
 Функціональний аналіз
 Аналіз мінеральної сировини
 Спектральний аналіз